iTunes Session es un EP de gorillaz lanzado en iTunes el 22 de octubre de 2010.

El álbum cuenta con 8 regrabadas canciones de Gorillaz y una pista entrevista protagonizada por Murdoc y 2-D .

Lista de canciones

1.Clint Eastwood - 4:32

2.Dirty Harry - 3:47

3.Feel Good Inc. - 3:37

4.Kids With Guns - 3:46

5.Stylo - 3:56

6.Glitter Freeze - 4:03

7.On Melancholy Hill - 3:29

8.Rhinestone Eyes - 3:20

9.iTunes Interview - 37:37

ITunes